

Cinema 
 Cugini (Cousins) – film del 1989 diretto da Joel Schumacher

Persone 
 Christopher Cousins (1960) – attore statunitense
 Dave Cousins (1945) – cantante inglese
 DeMarcus Cousins (1990) – cestista statunitense
 Frank Cousins (1904-1986) – sindacalista inglese
 Isaiah Cousins (1994) – cestista statunitense

 Jordan Cousins (1994) – calciatore inglese
 Kirk Cousins (1988) – giocatore di football americano statunitense 
 Mark Cousins (1965) – regista irlandese
 Norman Cousins (1915-1990) – giornalista, scrittore, docente e pacifista statunitense
 Robin Cousins (1957) – pattinatore artistico su ghiaccio britannico
 Tina Cousins (1974) – cantante britannica